Il doppio del torneo di tennis Tarzana Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Zack Fleishman e Michael Joyce che hanno battuto in finale Kyle Spencer e Glenn Weiner 6-1, 5-7, 7-66.

Teste di serie 

 Matthew Breen /  Justin Gimelstob (semifinali)
 Kyle Spencer /  Glenn Weiner (finale)

 Jack Brasington /  Brandon Coupe (primo turno)
 Cédric Kauffmann /  Fazaluddin Syed (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2001